Arterele pudendale sunt un grup de artere care alimentează mulți dintre mușchii și organele cavității pelvine. Arterele includ artera pudendală internă, artera pudendală externă superficială și  artera pudendală externă profundă.

Artera pudendală internă se ramifică din artera iliacă internă, artera principală a pelvisului și furnizează sânge organelor sexuale.  Artera pudendală internă dă naștere la artera perineală  și la artera rectală inferioară. 

Artera pudendală externă superficială apare din partea medială a arterei femurale. Alimentează cu sânge scrotul masculin și labia mare feminină.

Referințe

Legături externe

Anatomie umană
Aparatul cardiovascular
Angiologie
Artere
Arterele abdominale
Arterele membrului inferior